Суперкубок Нідерландів з футболу 2000  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2000 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів клубом Рода.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2000
Нідерланди
2000 у нідерландському спорті
Серпень 2000